Al Bertino (1912-1996), animateur et scénariste américain.
 Bryan Bertino (né en 1977), réalisateur, producteur et scénariste américain.
 Niia Bertino (née en 1988), chanteuse, auteur-compositeur et pianiste américaine.